Шарвонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 8 км на північ від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 414 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Шарвонне
 Шарвонне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шарвонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя